Der Winnetka Challenger 1988 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. August 1988 in Winnetka, einer Gemeinde im US-Bundesstaat Illinois, circa 30 km nördlich von Chicago, stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1988 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, die Doppelkonkurrenz besteht aus 16 Paaren. Im Einzel setzte sich der aufgrund einer Sonderausnahme im Hauptfeld gestartete US-Amerikaner Jeff Tarango mit 7:5, 5:7 und 6:2 gegen den ungesetzten Italiener Gianluca Pozzi durch. Das Finale des Doppels bestritten die US-Amerikaner Jared Palmer und Pete Sampras gegen das chilenisch-südafrikanische Duo Ricardo Acuña/Royce Deppe, das die Partie mit 6:4 und 6:4 klar in zwei Sätzen für sich entschied.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1988
Tennisturnier in Winnetka (Illinois)